Ю́хан У́льссон (; род. 19 марта 1980 года, Скультуна, Вестманланд) — шведский лыжник, двукратный олимпийский чемпион в эстафете (2010 и 2014), двукратный чемпион мира. Всего за карьеру выиграл шесть медалей на Олимпийских играх и восемь — на чемпионатах мира.

Завершил карьеру весной 2017 года.

Спортивная карьера 
Ульссон участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам на юниорском уровне с 1998 года. В 2001 году дебютировал во взрослых соревнованиях.

Трижды участвовал в олимпийских играх. На Олимпиаде в Турине в 2006 году завоевал бронзовую медаль в эстафете 4×10 км, а в гонке на 15 км занял 6-е место. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере впервые стал олимпийским чемпионом в эстафете. В гонке на 30 км (15+15) долгое время шёл первым, с максимальным отрывом от группы преследователей в 25 секунд, однако не удержал лидерство и в итоге занял третье место. В финальной гонке на 50 км Ольссон также был третьим. На финише между ним и швейцарцем Дарио Колонья начала разгораться борьба, когда Колонья на повороте перед финальной прямой попытался сравняться с Ульссоном. Но в этот самый момент Колонья упал, а Ульссон таким образом выиграл бронзу. В 2014 году в олимпийском Сочи Ульссон второй раз в карьере стал олимпийским чемпионом в эстафете, а также выиграл серебряную медаль в гонке на 15 км классикой.

На чемпионатах мира с 2005 года участвовал 6 раз. Первую медаль — серебряную Ульссон завоевал в составе эстафетной четвёрки на чемпионате мира 2011 года в Хольменколлене. На следующем чемпионате 2013 года впервые стал чемпионом мира на дистанции 50 км классикой, а также выиграл две серебряные медали в эстафете и в гонке на 15 км свободным стилем. В 2015 году в Фалуне второй раз стал чемпионом мира на этот раз на дистанции 15 км свободным стилем, в довесок завоевал ещё одно серебро в эстафете и бронзу в масс-старте на 50 км классикой.

В Кубке мира дебютировал 8 декабря 2001 года. Имеет в своем активе 5 индивидуальных побед и одну в эстафете. Лучший результат в общем зачёте Кубка — 14-е место в сезонах 2008/09 и 2011/12.

Семья 
Жена Юхана — шведская лыжница Анна Ульссон (Дальберг), олимпийская чемпионка 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Вестманланде
Лыжники Швеции
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам